Арда́ново () — село в Каменской сельской общине Береговского района Закарпатской области Украины.

Расположено на реке Мухов Ярок (притока реки Боржава), на юго-западных склонах горного хребта Гат, в 22 км от Иршавы.

Население по переписи 2001 года составляло 1615 человек. Почтовый индекс — 90120. Телефонный код — 3144. Занимает площадь 2,733 км². Код КОАТУУ — 2121980401.

История 
О заселении в древности территории Арданова и местности, расположенной вокруг него, свидетельствуют найденные каменные орудия труда эпохи неолита (V тысячелетие до н. э.), остатки поселения и городище с двойной системой земляно-каменных валов и рвов, существовавших в X—IX и VIII—VII вв. до н. э. и сохранившихся до наших дней, курганы VI—IV вв. до н. э., расположенные в Дунковице, а также найденные в Арданове клад греческих монет IV в. до н. э., остатки поселения и могильник первых веков н. эры.

Первые письменные упоминания об Арданово относятся к 1448 г. Крестьяне села участвовали в освободительной войне 1703—1711 г. против австрийского правления.

В конце XIX — начале XX веков в селе были основаны цехи по изготовлению ковров и вышитых полотенец, а также корзинный цех.

.

Примечания

Ссылки 
 Арданово на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области